Auenmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Auenmüller (1951–2015), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Hans Auenmüller (1926–1991), deutscher Dirigent
 Johann Conrad Auenmüller (aktiv um 1688), evangelischer Theologe an der Universität Leipzig